Жировнице () — город в районе Пельгржимов края Высочина, Чехия.

Находится на р. Жировничка.

Население — 2 953 человека (2013).

Структура 
Административно разделен на 6 районов.
 Жировнице
 Холунна
 Литковице
 Штитне
 Странна
 Вльчетин

Население

Достопримечательности 
 Замок Жировнице
 Приходской костёл св. Филиппа и Якуба
 Костёл св. Илии
 Чумной столб (Марианский столб)
 Пивоварня (пиво в городе варят с 1544 года)
 Городской музей
 Музей фурнитуры.

Ежегодно жители города празднуют фестиваль единорога (Žirovnice) (Единорог является символом города).

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Жировнице

Города края Высочина